Jonas Kazlauskas (košarkaš), litavski košarkaš i košarkaški trener
Jonas Kazlauskas (jezikoslovac), litavski jezikoslovac